Terni – città dell'Umbria, capoluogo dell'omonima provincia, Italia

Persone
Alessandro da Terni (1508-1555) – condottiero ternano
Anastasio di Terni (...–...) – vescovo cattolico italiano
Bartolino da Terni (1431-1518) – condottiero italiano
Christian Terni (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giorgio Terni, detto Vittorino (1932-2000) – fantino italiano
Paolo Terni (1932-2015) – scrittore, musicologo e conduttore radiofonico italiano
Tullio Terni (1888-1946) – medico, anatomista e scienziato italiano